Ascani ist der Familienname folgender Personen:

 Fred John Ascani (1917–2010), US-amerikanischer Generalmajor der United States Air Force und Testpilot
 Anna Ascani (* 1987), italienische Politikerin
 Gianni Ascani (* 1977), Fußballschiedsrichter von den Turks- und Caicosinseln
 Luca Ascani (* 1983), italienischer Radrennfahrer